Сара Бартман (мовою африкаанс: [ˈsɑːra ˈbɑːrtman], у зменшувальній формі — Саарт'є або Саартджі, 1789—1815) — готтентотка із вираженою стеатопігічною тілобудовою (жінка з круглими великими сідницями), мала подовжені малі статеві губи. Відома, як  Готтентотська Венера. Стала предметом наукового інтересу у Західній Європі, а також еротичної проекції. Вважається, що вона страждала від ліпедеми. «Готтентоти» — європейська назва народу кой-коїн (кхої), що у південно-західній Африці, які практикують розтягування малих статевих губ. (Див. Куняза).

В Капській колонії 
Сара Бартман народилася в околицях Камдебу, що є нині Східнокапською провінцією ПАР (тоді — нідерландська Капська колонія (згодом — британська колонія)). Зменшувана форма імені Сара (Саартджі) у капо-нідерландській мові зазвичай вказувала на фамільярність, прихильність або презирство. Її ім'я при народженні невідоме. Мати померла, коли Сара була немовлям , а її батька пізніше вбили бушмени під час перегону худоби. 
Бартман провела дитинство та підліткові роки на нідерландських європейських фермах.  У 1790-х роках вільний темношкірий торговець на ім'я Пітер Сезарс (також — Цезар) заохотив її переїхати до Кейптауна. Сара прожила в Кейптауні два роки, працюючи прачкою та нянькою, спочатку у Пітера Сезарса, потім — у будинку нідерландця, годувальницею — в родині брата Пітера Сезарса, Хендріка Сезарса, за межами Кейптауна в сучасному Вудстоку. Мала двох дітей, які померли немовлятами. Мала стосунки з бідним нідерландським солдатом Хендріком ван Йонгом, який жив у Хаут-Бей поблизу Кейптауна. Хендрік Сезарс почав заробляти на демонстрації незвичної тілобудови Сари Бартман в міській лікарні, де працював хірург Олександр Данлоп — шотландський військовий хірург, керував додатковим прибутком з постачання для видовищ у Великій Британії тварин. Він запропонував Сарі поїхати до Європи заробляти показом свого тіла, тож Хендрік Сезарс прибув разом із Сарою в 1810-му до Британії. Лорд Каледон, губернатор Кейпу, дав дозвіл на поїздку, але пізніше сказав, що пошкодував про це після того, як він повністю дізнався мету поїздки.

На видовищах 

Хендрік Сезарс і Олександр Данлоп привезли Сару до Лондона в 1810 році, де вони, імще два негритчнсткі хлопчики, жили у найдорожчій частині Лондона. Тут Сара Бартман стала відомою як «Готтентотська Венера». Жінка ніколи не дозволяла собі бути виставлена на показ ​​оголеною. Проте, її виставляння в Лондоні через кілька років після прийняття Закону про скасування работоргівлі, спричинило скандал. Британське товариство аболіціоністів, Африканська асоціація, провели газетну кампанію за припинення таких видовищ, але Хендрік Сезарс протестував у відповідь, заявляючи, що Бартман має право заробляти собі на життя. Передали справу до суду, і 24 листопада 1810 року в Суді королівської лави генеральний прокурор почав виясняти, чи була жінка виставлена на показ ​​за її власною згодою чи з примусу. Сара заявила, що не перебувала під обмеженням, не зазнавала сексуального насильства і приїхала до Лондона за власним бажанням, розуміючи, що їй гарантована половина прибутку. Тому справу закрили. Розголос, спричинений судовою справою, підвищив популярність Баартман як експоната. Пізніше вона відвідала інші частини Англії та була виставлена ​​на ярмарку в Лімерику, Ірландія, в 1812 році. Демонструвалася ​​на ярмарку в Бері-Сент-Едмундсі в Саффолку. 1 грудня 1811 року Бартман була охрещена в соборі Манчестера, і того ж дня вийшла заміж.

Також Сара Бартман протягом 15 місяців демонструвалася у Пале-Рояль у Парижі. У Франції вченим було цікаво, чи є у неї подовжені статеві губи, як у попередніх натурниць. Французькі натуралісти досліджували її в березні 1815 року. Етьєн Жоффруа Сент-Ілер і Фредерік Кюв'є, писали: «Сара була достатньо ввічливою, щоб роздягнутися і дозволити собі бути намальованою оголеною». Вона рішуче відмовлялася (навіть — за гроші) скидати з себе короткий одяг, схожий на фартух, який приховував її геніталії протягом цих сеансів, відповідно до її власних культурних норм скромності. Її виставляли як експонат на вечірках заможних людей і в приватних салонах. Наприкінці свого життя вона була незаможньою повією

Померла Сара Бартман 29 грудня 1815 року приблизно у віці 26 років не то від невизначеної запальної хвороби, можливо, віспи, не то заразилася сифілісом або пневмонією.

Сучасники згадували її, як розумну жінку з відмінною пам'яттю. Окрім рідної мови, вона вільно розмовляла нідерландською, добре володіла англійською та трохи французькою. Описували її плечі і спину як «витончені», руки «стрункі», руки і ноги як «чарівні» і «вродливі». Ввправно грала на арфі, вміла танцювати відповідно до традицій своєї країни.

Статура Сари Бартман, 
як припустили ще тоді антропологи, ґрунтуючись на різьблених зображеннях жіночих форм, була притаманна жінкам ще в епоху палеоліту. «Венера» іноді використовується для позначення зображень жіночого тіла в мистецтві та культурній антропології, маючи на увазі римську Богиню кохання та родючости. 

Відомі як фігурки Венери, їх ще називають стеатопігійними Венерами. Втім, дехто вважає недоречним називати такі зображення стеатопігійними, оскільки у прадавніх скульптур стегно випукле під кутом 120° до талії, тоді як стан «стеатопігія» називається при куті сідниць і талії у 90°.

Сара Бартман, як символ, 
показана в художній літературі, театрі, кіно:
 Сюзан-Лорі Паркс: «Венера», драма на 3 дії, 1990—1995;
 Zola Maseko: «The Life and Times of Sarah Baartman», документальний фільм, 1998;
 Барбара Чейз-Рібуд: «Готтентотська Венера», роман, Нью-Йорк 2003;
 Абделлатіф Кешіче: «Чорна Венера», художній фільм, 2010;
 Джоанна Батор: «Далеко від хмар», роман, 2010;
 Робін Орлін: «Ви сьогодні обіймали, цілували та поважали свою коричневу Венеру?», вистава;
 Хендрік Хофмейр і Фіона Гербст: «Saartjie», опера, прем'єра якої відбулася в листопаді 2010 року в Кейптаунської опері під керівництвом Джеффрі Хайленда.

Sarah Baartman 

Sarah Baartman — південноафриканське природоохоронне судно класу Damen Offshore Patrol Vessel 8313, введене в експлуатацію 10 січня 2005 року, назване на честь готтентотки Сари Бартман. Побудована компанією Damen Group з Нідерландів на одній із корабельней у Румунії. Призначене для патрулювання всієї Південної Африки, територію навколо південних Островів Принс-Едуарда.

Примітки 

Померли 1815
Південноафриканські емігранти до Франції